Schönhagen steht für:

 Schönhagen (Brodersby), Ortsteil der Gemeinde Brodersby im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Schönhagen (Eichsfeld), Gemeinde im Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Schönhagen (Extertal), Ortsteil der Gemeinde Extertal im Landkreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Schönhagen (Gumtow), Ortsteil der Gemeinde Gumtow im Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Schönhagen (Pritzwalk), Ortsteil der Stadt Pritzwalk im Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Schönhagen (Schillsdorf), Ortsteil der Gemeinde Schillsdorf im Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Schönhagen (Trebbin), Ortsteil der Stadt Trebbin im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Schönhagen (Uslar), Ortsteil der Stadt Uslar im Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Flugplatz Schönhagen, Verkehrslandeplatz im Ortsteil Schönhagen der Stadt Trebbin im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 den früheren Namen des Ortes Osina in der Woiwodschaft Westpommern in Polen

Schlösser und Güter:
 Schloss Schönhagen, oft auch als „Herrenhaus Schönhagen“ bezeichnet, im Ortsteil Schönhagen der Gemeinde Brodersby
 Schloss Schönhagen im Ortsteil Schönhagen der Stadt Trebbin
 Gut Schönhagen im Ortsteil Schönhagen der Gemeinde Extertal
 Gut Schönhagen in der Gemeinde Bothkamp im Kreis Plön in Schleswig-Holstein.

Personen:
 Benigna Schönhagen (* 1952), deutsche Historikerin
 Otto Schönhagen (1885–1954), deutscher Architekt und Politiker (CDU)